

Населені пункти та їхні частини
 Окронґле — село в гміні Білґорай Білґорайського повіту Люблінського воєводства
 Окронґле — село в гміні Єленево Сувальського повіту Підляського воєводства
 Окронґле — село в гміні Домбрувно Острудського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Окронґле — село в гміні Видміни Гіжицького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Окронґле — частина міста Явожно в Сілезькому воєводстві
 Окронґле — частина села Старосцин у гміні Камйонка Любартівського повіту Люблінського воєводства
 Окронґле — частина села Мисткув у гміні Камьонка-Велька Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Окронґле — частина села Вейдо в гміні Лисе Остроленцького повіту Мазовецького воєводства
 Окронґле — частина села Невярово в гміні Тшцянне Монецького повіту Підляського воєводства
 Окронґле — частина села Звардонь у гміні Райча Живецького повіту Сілезького воєводства

Примітки